Why Not Productions est une société française de production cinématographique.
Why Not Records est un label musical suédois.
Why Not est une chanson de Hilary Duff.